Европейский маршрут Е55 — европейский автомобильный маршрут категории А, соединяющий города Хельсингборг (Швеция) на севере и Каламата (Греция) на юге. Длина маршрута — 3305 км.

Города, через которые проходит маршрут 
Маршрут Е55 проходит через 7 европейских стран, и включает три паромные переправы.

 : Хельсингборг — паром —
 : Хельсингёр — Копенгаген — Кёге — Вордингборг — Фарё — Нюкёбинг — Гедсер — паром —
 : Росток — Берлин — Люббенау — Дрезден —
 : Теплице — Прага — Табор —
 : Линц — Зальцбург — Филлах —
 : Тарвизио — Удине — Пальманова — Местре — Равенна — Чезена — Римини — Фано — Анкона — Пескара — Чаноза — Бари — Бриндизи — паром —
 : Игуменица — Превеза — Рион — Патры — Пиргос — Каламата

Е55 пересекается с маршрутами

Фотографии

См. также 
 Список европейских автомобильных маршрутов

Ссылки 
 Карта европейских маршрутов 
 International E-road network 
 European Agreement on Main International Traffic Arteries (AGR) 14 mars 2008 

Европейские маршруты
Дороги Австрии
Дороги Германии
Дороги Греции
Дороги Дании
Дороги Италии
Дороги Чехии
Дороги Швеции